Rosenrot может означать:
 Rosenrot (в русском варианте — Розочка) — персонаж сказки братьев Гримм «Беляночка и Розочка».
 Rosenrot — студийный альбом немецкой группы Rammstein.
 «Rosenrot» — сингл с альбома Rosenrot  немецкой группы Rammstein.